Hrvatski otoci:
 Kamičić (Kornat) (Sikica), hrid sjeverno od Kornata, kod otoka Buč Mali, 358 m2
 Kamičić (Vrgada), hrid južno od Vrgade, 1200 m2
 Kamičić (Kozina), hrid kod Kozine, sjeverno od Vrgade, 963 m2
 Kamičići, otočići između otoka Mana i Rašip Mali
 Kamičić Veli, 844 m2
 Kamičić Mali, 72 m2
 Kamičić (Piškera), između otoka Gustac i Piškera, 41 m2
 Kamičić (Murter), južno od Murtera, kod Vodnjaka, 1430 m2
 Kamičić (Šolta), otok kod Maslinice, 3022 m2